Stephen, Steven of Steve Osborne kan verwijzen naar:

 Stephen Osborne (atleet), een Engelse paralympisch atleet
 Stephen Osborne (schrijver), een Canadees schrijver en redacteur van het tijdschrift Geist
 Steve Osborne (producent), een Engels muziekproducent
 Steve Osborne (voetballer), een Engels voetballer
 Steven Osborne (pianist), een Schots pianist